Emilio Cavallini (né en 1945), styliste et entrepreneur italien
 Ernesto Cavallini (1807-1874), clarinettiste italien
 Eugenio Cavallini (1806-1881), violoniste et compositeur italien
 Gilberto Cavallini (né en 1952), néo-fasciste italien
 Gino Cavallini (né en 1962), joueur canadien de hockey sur glace
 Leonardo Cavallini (né en 1929), bobeur italien 
 Lucas Cavallini (né en 1992), footballeur canadien
 Paul Cavallini (né en 1965), joueur canadien de hockey sur glace
 Pietro Cavallini (1259-1330), peintre et mosaïste italien
 Virginio Cavallini (1875-1944), officier militaire et ingénieur italien